Николай Поспелов:
 Поспелов, Николай Васильевич (1885—1938) — протоиерей Русской православной церкви, священномученик.
 Поспелов, Николай Николаевич (род. 1955) — представитель высшего командования Вооружённых сил Республики Казахстан, генерал-майор.